Coronophorales är en ordning av svampar. Coronophorales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Coronophorales